Bissy steht für:

 Bissy (Savoie), eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Savoie
 Bissy-la-Mâconnaise, eine Gemeinde im französischen Département Saône-et-Loire
 Bissy-sur-Fley, eine Gemeinde in der französischen Region Burgund

Bissy ist der Familienname folgender Personen:

 Claude de Thiard de Bissy (1721–1810), französischer Adeliger und General
 Henri Pons de Thiard de Bissy (1657–1737), Bischof von Toul und Meaux

Siehe auch:

 Bizy
 Bisi